Първенството на Английската висша лига 2007 – 2008 е шестнадесетият от основаването на Премиершип. Първият мач е изигран на 11 август 2007 г., а последният се изиграва на 11 май 2008 г. Манчестър Юнайтед е настоящият и защитаващ трофея отбор.

Манчестър Юнайтед става шампион на Англия на 11 май 2008. Това е 10-а титла в Премиер лигата и 17-а в шампионата на страната. Сезона ще се запомни с битката на Манчестър Юнайтед и Челси, както в шампионата, така и в Шампионската лига. В крайна сметка и в двата турнира, Юнайтед печелят трофея. Това е сезонът, в който за първи път от 1985 г. (трагедията на Хейзъл), Премиер лигата оглавява класирането на УЕФА, изпреварвайки дългогодишния лидер Ла Лига.

Турнирна таблица

Резултати

Голмайстори

Стадиони

Вижте също 
 Първа Бундеслига 2007/2008
 Шампионска лига 2007-08
 Купа на УЕФА 2007-08

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на Премиършип

2007/08